Вейсе (, ; ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Вейсе, Кристоф Эрнст Фридрих (1774—1842) — датский композитор и органист.

См. также 
Сходная по написанию немецкая фамилия Вайзе () и датская  (C.E.F. Weyse) иногда также неправильно транскрибируется как Вейсе.
 Вайзе